TNN kan avse: 

 The Nashville Network eller The National Network, tidigare namn på den amerikanska TV-kanalen Spike TV
Times News Network, indisk nyhetsbyrå
 TNN, flygplatskod för Tainans flygplats
 tnn.com, omtvistat domännamn i rättsfallet The Network Network v. CBS, Inc.